Le nom ou l'adjectif vassal, issu du gaulois uassos (« serviteur, soumis »), signifie « vaillant, courageux » en ancien français puis prend le sens de « noble dépendant d’un seigneur dont il tient un fief ».

Sciences humaines et sociales

Géopolitique 
 Un État vassal est un État qui est subordonné à un autre, ou dont le dirigeant est subordonné à un autre.

Histoire 
 Dans l'Europe médiévale :
 un vassal est un homme libre en situation de dépendance envers son seigneur ;
 un arrière-vassal est le vassal d'un vassal ;
 les États vassaux de la papauté sont divers États qui se sont mis sous la vassalité du pape.
 Au Moyen-Orient des , les États vassaux du Royaume de Jérusalem sont des subdivisions du royaume de Jérusalem. Il y en a quatre principaux, eux-mêmes subdivisés en royaumes vassaux, dont certains sont de même subdivisés.
 Dans la Chine antique, un vassal est une personne entretenue par un noble, un fonctionnaire ou un puissant propriétaire terrien.

Culture et société

Entreprises 
 Lacaton et Vassal est une agence d'architecture française, fondée en 1987.

Monuments 
 Le château de Labastide Vassals, ou la Bastide des Vassals, est un hameau médiéval en ruines situé à Saint-Grégoire, dans le Tarn (région Occitanie, France).

Spectacles 
  Le Trésor des vassaux fidèles (Kanadehon chūshingura) est une pièce de théâtre de marionnettes japonaise, composée en 1748.

Patronyme 

 Éric Vassal (1961-), un photographe, peintre, sculpteur, graveur et plasticien français ;
 Geoffroy de Vassal (?-1446), un prélat français ;
 Guy Vassal (1914-1980) , un joueur de rugby à XV et de rugby à XIII français ;
 Guy Vassal (1941-2022), un dramaturge français ;
 Henry Vassall-Fox (1773-1840), un homme d'État anglais ;
 Hugues Vassal (1933-), un photographe, journaliste, reporter-photographe et écrivain français, cofondateur de l'agence Gamma et photographe attitré d'Édith Piaf ;
 Jacques Vassal (1947-), un journaliste et écrivain français, spécialiste de la chanson française ;
 Jacques Claude Roman Vassal (1770-1834), un homme politique français ;
 Jean Vassal (1870-1953), un homme politique français ;
 Louis-Édouard Taton-Vassal (1881-1938), un avocat et homme politique français ;
 Lucien Vassal (1937-), un écrivain, professeur de physique et homme politique français ;
 Martine Vassal (1962-), une femme politique française ;
 Pierre Gérard Vassal (1769-1840), un médecin et chirurgien français ;
 la famille de Vassal, une famille noble originaire du Périgord et d'ancienne extraction (suivie depuis 1414), dont notamment :
 Fontanier de Vassal (v. 1295-1361), un cardinal français, membre de l'ordre des Franciscains ;
 Jacques de Vassal de Montviel (1659-1754), lieutenant général en 1734 ;
 Jean-Baptiste de Vassal de Montviel (1769-1854), un homme politique français.

Toponyme

Canada 
 Vassal, une zone géographique du territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 l'île Vassal, une île de Saint-Anicet, Le Haut-Saint-Laurent, au Québec ;
 le lac Vassal, un plan d'eau dans La Morandière, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 le lac du Vassal, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec ;
 la rivière Vassal, un affluent de la rivière Castagnier, coulant dans La Morandière et le territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;

France 
 le domaine de Vassal, un domaine de l'INRA de Montpellier implanté sur la commune de Marseillan (Hérault, région Occitanie). C'est un centre de recherche sur la vigne et le siège d'une collection ampélographique ;

Portugal 
 Vassal, une freguesia rattachée à la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real et la région Nord.